Екатери́нинский собо́р (Свято-Екатерининский собор) — название нескольких православных соборных храмов, посвящённых Св. Екатерине:

 Екатерининский собор (Екатеринбург) 
 Екатерининский собор (Кингисепп)
 Екатерининский собор (Краснодар)
 Екатерининский собор (Луга)
 Екатерининский собор (Пушкин)
 Екатерининский собор (Судогда)